Открытый чемпионат Китая:

 Открытый чемпионат Китая по снукеру — название крупного снукерного турнира в Китае.
 Открытый чемпионат Китая по теннису — название крупного теннисного турнира в Китае.